Суперкубок Испании по футболу 2022/23 (, ) — 39-й розыгрыш в истории Суперкубка Испании и 4-й по формату «финала четырёх». Турнир в третий раз прошёл в Саудовской Аравии.

Участники

Матчи

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры

Примечания 

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 2023 году